Hergesheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Hergesheimer (1880–1954), US-amerikanischer Schriftsteller
 Phil Hergesheimer (Philip Hergesheimer; 1914–2004), kanadischer Eishockeyspieler
 Wally Hergesheimer (Walter Edgar Hergesheimer; 1927–2014), kanadischer Eishockeyspieler